Vorländer är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Daniel Vorländer (1867–1941), tysk kemist
 Franz Vorländer (1806–1867), tysk filosof
 Karl Vorländer (1860–1928), tysk filosof

Tyska efternamn